Лезе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 55 км на південний схід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лезе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лезе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мозель